

Geografia 
 Pol – comune della Galizia (Spagna)

Sigle 
 Power over LAN, hardware della rete informatica.

Codici 
 POL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Porto Amelia, Pemba, Mozambico
 pol – codice ISO 639-2 della lingua polacca
 POL – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Polonia
 POL – codice ISO 3166-2:GB di Poole (Regno Unito)

Persone 
 Alice Pol (1982) – attrice francese
 Antoine Pol (1888-1971) – poeta francese
 Ferran Pol (1983) – calciatore andorrano
 Gianluca Pol (1964) – ex cestista italiano
 Sebastián Pol (1988) – calciatore argentino
 Wincenty Pol (1807-1872) – poeta e geografo polacco
 Pol Pot – dittatore cambogiano

Altro 
 Pol – corpo celeste immaginario presente nel videogioco Kerbal Space Program